Adolph von Danckelmann ist der Name folgender Personen:

* Adolph von Danckelmann (Minister) (1736–1807), deutscher Politiker, preußischer Staats- und Justizminister
 Adolph von Danckelmann (Legationsrat) (1779–1820), deutscher Abenteurer und Legationsrat